Les frères Lemaire sont trois hommes d'affaires québécois qui dirigent (ou ont dirigé) l'entreprise papiers Cascades. Ils résident dans la municipalité de Kingsey Falls dans la région administrative du Centre-du-Québec au Québec. C'est maintenant Mario Plourde qui dirige l'entreprise. 

Alain Lemaire (1947 -)
Bernard Lemaire (1936 -)
Laurent Lemaire (1939 -)

Notes et références 

Lemaire